American Ornithologists' Union
 Azienda Ospedaliera Universitaria
 AOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Attopeu (Laos)